Натуральне число 1688
 1688 рік до нашої ери
 1688 рік нашої ери